Godofredo II puede referirse a:

 Godofredo II de Baja Lotaringia (965–1023), duque de Lotaringia.
 Godofredo II de Lovaina (ca. 1110 - 13 de junio de 1142), conde de Lovaina.

 Godofredo II de Châteaudun (fallecido en 1040), vizconde de Châteaudun.
 Godofredo II de Burdeos (fallecido en 1043), arzobispo de Burdeos.
 Godofredo II de Gâtinais (fallecido en 1043/6), conde de Gâtinais.
 Godofredo II de Thouars (990-1055)
 Godofredo II de Anjou (fallecido en 1060), apodado Martel, conde de Anjou desde 1040
 Godofredo II de Provenza, (fallecido en 1067), primer conde de Forcalquier desde 1062
 Godofredo II de Perche (fallecido en 1100), conde de Perche
 Godofredo II de Vendôme (fallecido en 1102), señor de Preuilly desde 1067
 Godofredo II de Bretaña (1158–1186), duque de Bretaña desde 1181
 Godofredo II de Villehardouin (c. 1195-1246), príncipe de Acaya desde c.  1229
 Godofredo II de Briel (fl. finales del siglo XIII)